Por Stanton pode estar à procura de:
 Stanton (Califórnia)
 Stanton (Dacota do Norte)
 Stanton (Iowa)
 Stanton (Kentucky)
 Stanton (Michigan)
 Stanton (Nebraska)
 Stanton (Tennessee)
 Stanton (Texas)

Desambiguação